La Figure jaune, nouvelle d'Arthur Conan Doyle, ainsi que ses adaptations éponymes :
 The Yellow Face (1921), court-métrage de la série Sherlock Holmes avec Eille Norwood dans le rôle-titre.
 The Yellow Face (1992), adaptation radiophonique avec Clive Merrison dans le rôle de Sherlock Holmes.